Artere helicine se poate referi la:
 Artere helicine ale penisului ale penisului
 Artere helicine ale clitorisului ale clitorisului
 Artere helicine ale uterului ale uterului
 Artere helicine ale ovarelor ale ovarelor

Artere
Aparatul reproducător